Il doppio maschile del China Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.
I detentori del titolo erano Bob e Mike Bryan ma sono stati sconfitti in semifinale da Michaël Llodra e Nenad Zimonjić.

Michaël Llodra e Nenad Zimonjić hanno sconfitto in finale Robert Lindstedt e Horia Tecău per 7-62, 7-64.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
  Maks Mirny /  Daniel Nestor (quarti di finale)

  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (campioni)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

China Open 2011
ATP World Tour 2011